Wienerberger Toruń – dawne Toruńskie Zakłady Ceramiki Budowlanej, obecnie Wienerberger Zakład Produkcyjny w Toruniu.

Lokalizacja 
Zakład znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Rudak, przy ul. Lipnowskiej 46/50.

Historia 

W połowie XIX wieku władze pruskie rozpoczęły tu wydobywanie gliny. Było to możliwe dzięki doskonałym warunkom geomorfologicznym w tej części ówczesnej wsi Rudak. Warto dodać, że wydobywano stąd glinę już od czasów średniowiecza. W cegielni produkowano cegły m.in. dla miasta Torunia, a pod koniec XIX wieku także na potrzeby rozbudowy Twierdzy Toruń. Obszar zakładu w tym czasie wynosił 44 ha, łącznie ze złożem gliny. W okresie międzywojennym polska administracja na bazie cegielni utworzyła Cegielnię Miasta Torunia, w której wypalano cegły i produkowano inny asortyment ceramiczny. W czasie II wojny światowej obiekt przejął okupant. Po II wojnie światowej zakład znacjonalizowano i utworzono z niego Miejskie Zakłady Ceramiczne, które produkowały m.in. cegłę klinkierową. Po kilku latach toruński zakład stał się częścią Bydgoskiego Zakładu Ceramiki Budowlanej z siedzibą w Fordonie. Produkowano w nim m.in. cegłę pełną, cegłę dziurawkę i rurki drenarskie. Pod koniec lat 50. XX wieku, ramach reorganizacji przemysłu, cegielnia odzyskały ponownie autonomię (Toruńskie Zakłady Ceramiki Budowlanej). W późniejszym czasie została ona zmodernizowana, a jego produkcja w większości zautomatyzowana. W okresie PRL w skład toruńskiej cegielni wchodziło 16 zakładów produkcyjnych m.in.: w Świeciu. W latach 90. XX wieku zakład sprywatyzowano. Obecnie działa on pod nazwą Wienerberger Zakład Produkcyjny w Toruniu, który produkuje szeroką gamę materiałów ceramicznych.

W 2009 roku firma Wienerberger otworzyła w Toruniu pierwszy w Polsce salon wystawowy, w którym znajduje się ekspozycja dostępnych w kraju cegieł elewacyjnych i dachówek.

Zobacz też 
 Gospodarka Torunia

Przypisy 

Przedsiębiorstwa w Toruniu